Héctor Maldonado Willman nació en Monterrey N.L México, 8 de marzo de 1957. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, con especialidad en Publicidad, por la Universidad Regiomontana, tiene Maestría  en Educación con especialidad en Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Educación y Sociedad, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cuenta con Diplomado en Calidad, Productividad y Competitividad, por el ITM y así mismo posee por el ITM el Diplomado en Calidad Total, con énfasis en Calidad Educativa, por otra parte, tiene el Diplomado en Mediación y Arbitraje médico por el Colegio de Bioética de Nuevo León, en donde fue maestro y coordinador de tesis. 

Cuando estudiante de licenciatura fue maestro voluntario de Orientación Profesional en la Escuela Secundaria Melitón Villarreal, auspiciada por el ITM hasta el año de 1979, escuela que fue el origen de la Universidad mexicana del Noreste, posteriormente inició a impartir cursos en la Escuela de Estudios Teológicos, en Monterey, Nuevo León.

Ha realizado actividades como catedrático en importantes instituciones como el ITM, la Universidad Regiomontana, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, la Secretaría de Educación del  Estado de Nuevo León, en la Universidad Pedagógica Nacional ha pertenecido a tres recintos académicos, a la Unidad Guadalupe, Nuevo León, a la Unidad San Luis Potosí y a la Unidad Villahermosa, Tabasco, además en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido catedrático en las áreas de Posgrado de la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ingeniería.

Es autor de diversos artículos, capítulos de libros, ha coordinado algunos libros. Ha investigado en las áreas de Comunicación, Filosofía, Desarrollo Sostenible, Educación, Democracia, Valores éticos, y aspectos de la Administración pública, entre otros, pero aquí se destacan únicamente algunos títulos más relevantes como “La democracia en educación”, “Modelo Integral para la Educación en valores”, “El papel de la verdad en el Proceso de la Comunicación”, “Fundamentos filosóficos de la educación en valores éticos”, así como “Los valores en estudiantes de posgrado en una Universidad de inhalación caótica” y “La violencia contra las mujeres”, entre otros estudios y escritos.